Jesenské ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Levice, siehe Jesenské (Levice)
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, siehe Jesenské (Rimavská Sobota)

Der erstgenannte Ort liegt im Nitriansky kraj, der zweite im Banskobystrický kraj.